Thrinaxodon (« aux dents tridentées ») est un genre éteint de cynodontes, de la taille d'un renard, qui vivait durant le Trias inférieur, de -252 à -247 Ma. Ses restes fossiles sont connus en Afrique du Sud et en Antarctique.

Taxinomie 
On a longtemps nommé les thérapsides « reptiles mammaliens » car dans l'ancienne classification du vivant, ils étaient considérés comme des formes transitionnelles entre les « reptiles » et les mammifères. On les classe aujourd'hui parmi les cynodontes, un clade de Thérapsides « groupe frère » des mammifères parmi les synapsides, l'une des lignées d'amniotes.

Répartition géographique 

Ses restes ont été retrouvés en Afrique du Sud et en Antarctique, ces deux continents étant alors soudés entre eux au sein de la Pangée, continent unique de cette période.

Description 
Thrinaxodon mesurait environ  de long et on estime qu'il pesait environ . Faute de téguments fossilisés, on ignore quelles formes pouvait prendre la kératine de sa peau, mais la présence de micro-cavités dans le crâne permet l'hypothèse qu'il avait des vibrisses et que donc son corps pouvait être couvert de poils. On ignore aussi s'il était poïkilotherme ou homéotherme, ovipare, ovovivipare ou vivipare. Son squelette présente des traits reptiliens, mais aussi un palais osseux complet montrant que Thrinaxodon pouvait simultanément manger et respirer, ce que les reptiles ne peuvent faire.

Paléobiologie

Terrier 

La découverte par Ross Diamani  en 2003 de terriers fossiles avec des squelettes de Thrinaxodon liorhinus en Afrique du Sud à la limite entre le Permien et le Trias, a démontré que ce cynodonte était adapté à une vie en partie souterraine, résultant peut-être d'une adaptation aux conditions environnementales exceptionnelles ayant prévalu lors de l'extinction massive à la limite  Permien-Trias.

Cet habitat en terrier de Thrinaxodon a été confirmé en 2013 par des images en tomodensitométrie obtenue au synchrotron qui montre le squelette de Thrinaxodon liorhinus, mort à l'intérieur de son terrier. La découverte surprenante d'un amphibien de l'espèce Broomistega putterilli à côté du squelette de Thrinaxodon liorhinus, n'est pas clairement expliquée. En effet, le comblement du terrier par des sédiments s'est effectué en plusieurs étapes et les études n'ont pas pu conclure si l'amphibien avait habité dans le terrier de Thrinaxodon avant (durant l'estivation du cynodonte) ou après la mort de ce dernier.

Classification 
Le cladogramme établit par Ruta, Botha-Brink, Mitchell et Benton en 2013 présente une hypothèse sur la phylogénie des cynodontes et sur la position de Thrinaxodon (placé ici dans la famille des Thrinaxodontidae -et non parmi les Galesauridae comme souvent- avec le genre Nanictosaurus en groupe frère) :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Thérapside du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Genre de cynodontes (nom scientifique)
Paléontologie en Afrique du Sud
Paléontologie en Antarctique
Taxon fossile décrit en 1894